Kaʻahumanu I – pierwsza premier Hawajów w latach 1819-1832
 Kaʻahumanu II – druga premier Hawajów w latach 1832-1839
 Kaʻahumanu III – trzecia premier Hawajów w latach 1839-1845
 Kaʻahumanu IV – czwarta premier Hawajów w latach 1845-1863